Franciaország
Le Val, település Franciaországban, Var megyében
Le Val-d’Ajol, település Franciaországban, Vosges megyében
Le Val-David, település Franciaországban, Eure megyében
Le Val-Saint-Éloi, település Franciaországban, Haute-Saône megyében
Le Val-d’Esnoms, település Franciaországban, Haute-Marne megyében
Le Val-Saint-Germain, település Franciaországban, Essonne megyében
Le Val-de-Gouhenans, település Franciaországban, Haute-Saône megyében
Le Val-de-Guéblange, település Franciaországban, Moselle megyében
Le Val-Saint-Père, település Franciaországban, Manche megyében